Il existe ou a existé dans le monde plusieurs académies navales:
 l’Académie navale d'Annapolis aux États-Unis ;
 l’Académie navale de Saint-Pétersbourg en Russie ;
 l’Académie navale impériale du Japon ;
 l’Académie navale de Mürwik en Allemagne ;
 l’Académie navale de Menzel Bourguiba en Tunisie.

École militaire
Enseignement maritime